Церковь Григория Неокесарийского — церковь в Иркутске.
 Церковь Григория Неокесарийского — церковь в Москве.